Иван Михайлович Перепечин (?—1819) — капитан 1-го ранга, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов, в том числе в Хиосского и Чесменского сражений.

Биография 
В 1749 году поступил на службу матросом, в 1752 году определён учеником Морской академии, а в 1754 году переведён кадетом в Морской корпус и 14 апреля 1758 года произведён в мичманы.

В 1769 году, командуя бомбардирским кораблем «Гром», Перепечин перешёл в эскадре адмирала Г. А. Спиридова в Средиземное море и участвовал в Морейской экспедиции и Хиосском и Чесменском боях, причём 9 июля 1771 года за участие в сожжении турецкого флота получил орден св. Георгия 4-й степени (№ 111 по кавалерскому списку Судравского и № 132 по списку Григоровича — Степанова)

Затем Перепечин участвовал в атаке крепостей Пелари, Митилены, Бодрум и Станчо и в 1774 году за отличие получил чин капитана 2-го ранга, командовал фрегатом «Африка» в Архипелаге, а 7 января 1778 года был уволен от службы с чином капитана 1-го ранга.

Скончался 22 сентября 1819 года.

Источники 
 Веселаго Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. — , 1852.
 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Капитаны 1-го ранга (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Первая Архипелагская экспедиция
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)